Ernst-Moritz-Arndt-Kaserne ist der Name folgender Kasernen:
 Ernst-Moritz-Arndt-Kaserne (Hagenow), Kaserne der Bundeswehr in Hagenow
 Ernst-Moritz-Arndt-Kaserne (Neustadt (Hessen)), ehemalige Kaserne der Bundeswehr in Neustadt (Hessen)